SIM:
 Siberian International Marathon (SIM) — Сибирский международный марафон (проводится с 1990 года в Омске)
 SIM () — Международная ассоциация музыковедов.
 Simple Instant Messenger — многопротокольный клиент обмена сообщениями.
 SIM-карта — идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.
 Space Interferometry Mission (SIM) — оптический интерферометр НАСА.
 SIM lock — тип блокировки телефона для ограничения работы мобильного телефона в пределах определённой страны.
 SIM-ROBTEC — робот-разведчик.
 eSIM